Habichtsberg steht für:
 den deutschen Namen von , Dorf in, und auch  (deutsch Schulzenamt) der Stadt ,  (deutsch Putziger Distrikt), Woiwodschaft Pommern, Polen, an der Ostsee
 den deutschen Namen des Berges  () auf  im  (deutsch Hannsdorfer Bergland) in der  (deutsch Ostsudeten) in der  (deutsch Sudeten-Subprovinz), im Gebiet des Gemeindeteils  der Gemeinde  (deutsch Oskau), , , Tschechische Republik, im  (Landschaftsschutzgebiet) , gut 3,3 km nordnordwestlich der Ortslage von , gut 2,75 km westnordwestlich des Berges (samt Ruine der gleichnamigen Burg)  (deutsch: Rabstein oder Rabenstein) und 2,565 km westnordwestlich des  hohen Berges  (deutsch Vogelberg)
 Habichtsberg (Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge) (), Berg im Hohen Thüringer Schiefergebirge im Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge im Thüringisch-Fränkischen Mittelgebirge, im Gebiet der Gemarkung Scheibe des Ortsteils Scheibe-Alsbach der Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen, Bundesrepublik Deutschland
 Habichtsberg (Erzgebirge) (), Berg in den Oberen Lagen auf der Nordabdachung des Mittelerzgebirges, südsüdwestlich von Cranzahl im Gebiet der Gemeinde Sehmatal, Erzgebirgskreis, Sachsen, Bundesrepublik Deutschland
 Habichtsberg (Paulinzellaer Vorland) (), Berg im Paulinzellaer Vorland im Thüringer Becken (mit Randplatten) im Zentraleuropäischen Mittelgebirgs-/Stufenland, im Gebiet des Ortsteils Oberpörlitz (westnordwestlich dessen Ortslage) der Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen, Bundesrepublik Deutschland
 Habichtsberg (Eggegebirge) (), Berg in der Horner Egge im Eggegebirge des Egge-Gebietes im Oberen Weserbergland im Weser- und Weser-Leine-Bergland im Zentraleuropäischen Mittelgebirgs-/Stufenland, in der Gemarkung Langeland (südsüdwestlich dessen Ortslage) in der Stadt Bad Driburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland
 Habichtsberg (Nördliches Harzvorland) (), Berg im Harzburger Harzvorland in der Harzrandmulde im Nördlichen Harzvorland der Lößbörden im Zentralen Norddeutschen Tiefland, ostnordöstlich von Ohlhof im Gebiet der Stadt Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen, Bundesrepublik Deutschland
 Habichtsberg (Lipper Bergland) (), Berg in den Heidelbecker Höhen im Östlichen Lipper Bergland im Oberen Weserbergland im Weser- und Weser-Leine-Bergland im Zentraleuropäischen Mittelgebirgs-/Stufenland, in der Gemarkung Langenholzhausen (südsüdöstlich deren Ortslage) der Gemeinde Kalletal, Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland
 Habichtsberg (Bersenbrücker Land) (), Berg im Bersenbrücker Land in der Dümmer-Geestniederung in der Norddeutschen Geest im Zentralen Norddeutschen Tiefland, im Gebiet der Gemeinde Bippen (südwestlich deren Ortslage), Samtgemeinde Fürstenau, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, Bundesrepublik Deutschland
 das Forsthaus Habichtsberg, heute Jastrzębiec (Nidzica), in den bis zu  hohen Habichtsbergen, das früher zu Malga (heute Małga) gehörte und heute Teil der Stadt- und Landgemeinde Nidzica im Powiat Nidzicki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen ist